De Supercopa de España 2017 was de 31e editie van de Supercopa de España. Landskampioen Real Madrid nam het op tegen bekerwinnaar FC Barcelona. Het was de zevende keer dat de twee clubs tegen elkaar streden om de trofee. Real won zowel de heen- als terugwedstrijd en mocht voor de tiende keer de Spaanse supercup in ontvangst nemen.

Cristiano Ronaldo kreeg in de heenwedstrijd een rode kaart voor het duwen van de scheidsrechter. Nadien werd hij voor vijf wedstrijden geschorst.

Wedstrijdinformatie

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Zie ook
Primera División 2016/17
Copa del Rey 2016/17

Supercup voetbal in 2017
2017
Real Madrid
FC Barcelona
Sportevenement in Barcelona